Босилково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Босилково — в Бургасской области.
 Босилково — в Смолянской области.